В статье описывается распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в Мурманской области. COVID-19 является опасным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом SARS-CoV-2.

Согласно официальным данным регионального антикоронавирусного Штаба, по состоянию на 10:30 23 июня 2020 года в Мурманской области нарастающим итогом выявлено 4586 случаев инфицирования, 3165 человек выписаны, 9 человек скончались. Регион входит в список субъектов Российской Федерации с наибольшим числом заболевших и входит в десятку антилидеров по количеству заболевших на 100 тыс. населения.


Хронология событий

Март 
Подозрение на первый случай заражения коронавирусом в Мурманской области выявлено 16 марта у ирландского шахматиста, участника турнира, проходившего в Мурманске 13-15 марта. Через 3 дня случай был лабораторно подтвержден.

16 марта в регионе введен режим повышенной готовности, включающий в себя следующие пункты:

 вводится запрет массовых мероприятий численностью свыше 50 человек;

 досрочные каникулы для школьников начинаются с 17 марта и продлятся до конца месяца;

 усилен контроль за исполнением предписаний по самоизоляции;

 будут привлечены к административной и уголовной ответственности нарушители режима;

 оформление больничных рекомендуется проводить дистанционно;

 запрещен сход на берег моряков, прибывших из эпидемиологически неблагополучных стран.

25 марта был введен режим самоизоляции для пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

26 марта стало известно о начале локального распространения инфекции в Кировско-Апатитском районе.

28 марта в регионе закрыты гостиницы. Ограничен въезд в Кировск и Апатиты.

30 марта ограничен въезд в Ковдорский район, Мончегорск, Териберку и Ура-Губу. Введен режим самоизоляции для всех жителей Мурманской области. Выписан первый пациент, гражданин Ирландии.

С 31 марта ограничен въезд в Оленегорск, Полярные Зори и Белокаменку. Количество зараженных коронавирусом достигло 11 человек.

Апрель 
3 апреля ограничен въезд в Кандалакшский, Терский, Ловозерский и Печенгский районы. Губернатор Андрей Чибис объявил о введении повышенного пособия по безработице, доведённое до МРОТ за счёт региона, в размере 27 800 рублей гражданам, потерявшим работу из-за «выходного месяца».

5 апреля ограничен выезд из Кировска и Апатитов.

С 00:00 6 апреля в Мурманской области усилен режим самоизоляции:

Допускается:

 Посещение ближайших магазинов и аптек (допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания).
 Обращение за экстренной медпомощью.
 Выгул собак в пределах 100 метров от дома.
 Прогулки детей с одним из родителей на придомовой территории, соблюдая при этом дистанцию от других людей минимум в один метр.
 Выход на работу в организации и предприятия, которые продолжают функционировать в нерабочий месяц.

Вышеуказанные правила распространяются на граждан, вернувшихся из-за границы Российской Федерации, только после истечения 14-дневного карантина. Несоблюдение правил карается штрафом.

6 апреля стало известно об очаге заболеваемости коронавирусом на стройке «НОВАТЭК» близ Белокаменки. Сообщалось о 22 предварительно положительных тестах у рабочих. Введена серия ограничений на территории Междуречья.

9 апреля возбуждено первое в области уголовное дело за нарушение санэпидемправил. Речь шла о жителе Апатитов, вернувшемся с Кубы и грубо нарушившим предписанный режим самоизоляции, что могло стать причиной распространения коронавирусной инфекции и заражения других людей.

11 апреля стало известно о первой смерти в регионе предположительно от коронавирусной инфекции. В Мурманске скончалась 67-летняя женщина, страдавшая в том числе сахарным диабетом. Спустя 2 дня наличие вируса было подтверждено. С 18:50 на стройке компании Новатэк у села Белокаменка и на территории сельского поселения Междуречье Кольского района для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 был введён режим чрезвычайной ситуации.

12 апреля количество заболевших превысило 100 человек. Большинство — рабочие из Белокаменки. 76 % пациентов младше 45 лет.

13 апреля ограничен выезд из Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь. В Междуречье силами МЧС развёртывается мобильный госпиталь для борьбы с CoViD-19

14 апреля подтверждено 137 новых случаев заражения CoViD-19. Общее число заболевших составило 268 человек (206 — Белокаменка, 24 — Кировск, 12 — Апатиты).

15 апреля объявлено о лечении пациентов с легкими симптомами на дому. Для контроля за соблюдением ими карантина закуплена пробная партия из 120 трекеров.

17 апреля региональный Роспотребнадзор получил полномочия подтверждать результаты анализов на коронавирус без направления проб для окончательного подтверждения в научно-исследовательский институт. В областной больнице им. Баяндина началось развертывание кислородной станции. Количество заболевших достигло 324. В Мурманске подтверждено 11 случаев заражения.

18 апреля в Мурманске зафиксирован второй летальный исход. 73-летняя женщина страдала несколькими хроническими заболеваниями.

19 апреля подтверждена первая смерть, связанная с коронавирусом, в Кировске и третья в области. 85-летняя женщина страдала сопутствующими заболеваниями.

21 апреля количество случаев заражения в области превысило 500. Наибольшее число отмечено в Белокаменке (367), Кировско-Апатитской агломерации (87) и Мурманске (17). Нарастающим итогом выздоровело 56 человек.

22 апреля введен двухнедельный карантин для лиц, прибывших из других российских регионов.

На пресс-конференции А. Чибиса заявлено, что 90 % пациентов переносят заболевание бессимптомно, 34 пациента находятся в состоянии средней тяжести, шесть — в тяжелом состоянии, из которых 5 подключены к аппаратам ИВЛ.

23 апреля в Мурманске от CoViD-19 скончался 62-летний мужчина с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Подтверждено 663 случая инфицирования SARS-CoV-2.

На 25 апреля в вахтовом посёлке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений близ посёлка Белокаменка заразился 791 человек. При этом рабочим предлагают выйти на работу, несмотря на положительный результат анализа.

По состоянию на 27 апреля среди госпитализированных с COVID пациентов: средней тяжести течения — 57 человек (19 %), 7 (2 %) — в тяжёлом, из них двое находятся на ИВЛ, оба пациента в областной больнице. Среди госпитализированных 154 с внебольничной пневмонией. Количество выявленных случаев в Мурманской области превысило 1000 человек. Проведено более 30 тыс. тестов.

28 апреля в ходе совещания с Президентом Андрей Чибис заявил о локализации очага распространения в Белокаменке. Однако ближе к ночи стало известно о новых 55 случаях в вахтовом городке.

Май 
1 мая зафиксирован первый случай гибели сотрудницы в Белокаменке с положительным тестом на CoViD-19 по сообщению ООО «Велесстрой», через несколько часов информация об этом была удалена со страницы компании. Вечером штаб опроверг, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция COVID-19.

3 мая в Белокаменку прибыл паром «Принцесса Анастасия», на котором планируется развернуть обсервацию для рабочих ЦСКМС. Из-за обнаружения коронавируса закрыта на карантин воинская часть в Килпъявре. В Мурманской области инфицировано 49 медработников, треть из них — врачи.

9 мая в области скончался пятый пациент — мужчина 55 лет, работавший водителем на ЦСКМС. Он имел несколько сопутствующих заболеваний.

Путин поручил обеспечить развертывание в с. Белокаменка Кольского района Мурманской области быстровозводимого полевого госпиталя с необходимым количеством больничных коек для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

10 мая стало известно о вспышке коронавируса в областной психбольнице, расположенной в Апатитах. Там заболело 5 врачей и 5 пациентов.

11 мая губернатор Чибис объявил об окончании режима самоизоляции за исключением лиц с хроническими заболеваниями, а также старше 65 лет. С 12 мая на территории Мурманской области вводится масочный режим.

14 мая скончалась шестая пациентка с коронавирусом — 69 лет, с сопутствующими заболеваниями. Вышло постановление, рекомендующее жителям вновь соблюдать самоизоляцию.

17 мая в Мурманске скончался 60-летний мужчина — он стал седьмой жертвой пандемии в регионе.

19 мая стало известно о планах возведения ковидного госпиталя на 700 мест в Мурмашах. Новости вызвали резкую реакцию жителей поселка, петиция против строительства инфекционной больницы в непосредственной близости от жилых домов за сутки набрала более 2000 подписей.

21 мая заявлено о выявлении крупного коронавирусного очага в Мурманске. Количество зарегистрированных случаев за сутки подскочило более чем в 1.5 раза, а город занял лидирующее место в статистике, за исключением Белокаменки. Губернатор Чибис заявил о возможности возвращения карантина в областном центре. Также было заявлено о погашении очага на стройке ЦСКМС. Всего в области, по словам министра Панычева, из 1278 активных случаев более чем у 20 % отмечается пневмония, 4 пациента — в тяжелом состоянии, 1 — в крайне тяжелом, находится на ИВЛ .

22 мая оперштаб объявил, что крупная вспышка CoViD-19 в Мурманске произошла в одной из силовых структур областного центра: заболело 65 человек — сотрудники и контактные лица.

25 мая в области разрешено работать магазинам площадью до 400 квадратных метров, имеющим отдельный вход с улицы, тестирующим кассиров на CoViD-19. Исключение — магазины, расположенные в Мурманске, Кольском районе, а также ЗАТО Североморск (для них площадь остаётся прежней — 50 кв. м.). В Апатитах и Кировске продолжают действовать введенные ранее ограничения (не работают магазины до 50 кв. м.). Также во всем регионе, кроме указанных муниципалитетов, разрешена работа музеев и библиотек.

Уточнены требования масочного режима. Ношение защитных масок на улице теперь носит рекомендательный характер. При этом без маски по-прежнему запрещено находиться в закрытых общественных пространствах, магазинах, аптеках, общественном транспорте, включая такси.

27 мая первый случай заболевания выявлен в удаленном Терском районе.

Во второй половине мая отмечена существенная стабилизация эпидемической обстановки в Белокаменке. 29 мая Белокаменка исключена из списка очагов и больше не является территорией распространения инфекции. Ожидается скорое снятие карантинных ограничений в районе поселка.

29 мая на брифинге губернатора Чибиса анонсировано введение электронных пропусков в Апатитах и Кировске, где обстановка по-прежнему не стабилизируется. В дальнейшем опыт этих городов может быть распространен на другие населенные пункты области. Выражена обеспокоенность ситуацией в Мурманске, где установился суточный прирост на уровне 10-15 %. Глава областного Роспотребнадзора Лена Лукичева заявила, что произошло смещение в части структуры формы заболеваемости населения в Мурманской области. Если раньше было 90 % — 80 % — бессимптомные формы заболевания, сейчас 60-65 % — ОРВИ. Отмечается позднее обращение, на 3-4 день от даты заболевания, граждан в медучреждения.

Режим повышенной готовности в Мурманской области продлен до 15 июня.

По состоянию на 30 мая число проведенных в области исследований на новую коронавирсную инфекцию достигло 78 тысяч.

Территориальное распределение 

Примечания:

В таблице для Белокаменки (там наблюдается крупный очаг заболевания) приводится отдельная от остальной части Кольского района статистика.

Город Полярные Зори также относится и к ФМБА. По данным статистики ФГБУЗ МСЧ № 118 на 16.06.20, на территории г. Полярные Зори было зарегистрировано 21 больных новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2.

Статистика 
 и

Примечания 

Пандемия COVID-19 в России по административно-территориальным единицам
События в Мурманской области
2020 год в Мурманской области